Inussulinnguaq bezeichnet:
 Inussulinnguaq (Insel, Kangerluarsuk Ungalleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussulinnguaq (Insel, Uummannaarsussuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussulinnguaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Inussulinnguaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland